Skins:

 Skins — третий студийный альбом американского рэпера XXXTentacion, выпущенный 7 декабря 2018 года.
 «Молокосо́сы» (англ. Skins) — британский драматический телесериал о жизни группы подростков 16—18 лет из Бристоля.